Generalidad puede referirse a:
 Generalidades, impuestos del Antiguo Régimen en la Corona de Aragón;
 Generalidad de Aragón;
 Generalidad de Cataluña;
 Generalidad Valenciana.